Ludwig Heinrich Prinz von Bayern (* 14. Juni 1982 in Landsberg am Lech) ist ein deutscher IT-Unternehmer, Entwicklungshelfer und der älteste Sohn von Luitpold Prinz von Bayern und Ururenkel von Ludwig III., dem letzten König des Königreichs Bayern. In der Erbfolge des Hauses Wittelsbach ist er nach Max Emanuel Herzog in Bayern und seinem Vater auf dem dritten Platz.

Leben 
Ludwig Prinz von Bayern wuchs auf dem Schloss Kaltenberg auf und besuchte zunächst das Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien und danach ein Internat in einem Benediktinerkloster in London. Mit 16 Jahren gründete er eine Software-Firma, er erstellte Webseiten. Alsdann veranstaltete er „After-Wiesn-Partys“, bei denen er als Barkeeper die Gäste bediente.

Später studierte Ludwig Prinz von Bayern Jura. Anschließend wurde er von Franz von Bayern, dem derzeitigen Chef des Hauses Wittelsbach in das Schloss Nymphenburg geholt, um dort auf die künftigen Repräsentationsaufgaben als Oberhaupt dieses Hauses vorbereitet zu werden. Diese Einarbeitung nahm einige Jahre in Anspruch, danach entschloss er sich, nach Afrika zu gehen, und gründete dort die Software-Firma Startup Lions in Lokitaung, einer Siedlung im Turkana County im Norden Kenias. Ziel dieses Startup-Unternehmens ist es, junge Menschen aus- und weiterzubilden. Er hält sich nach eigenen Angaben circa zehn Monate im Jahr in Afrika auf, die restlichen zwei Monate reist er für repräsentative Aufgaben nach Bayern. Des Weiteren ist Ludwig Prinz von Bayern 1. Vorsitzender des Hilfsvereins Nymphenburg, der 1964 durch Maria Herzogin von Bayern, die erste Ehefrau von Albrecht Herzog von Bayern, gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz gegründet worden war und sich heute für soziale Projekte für Kinder, insbesondere in Osteuropa und Ostafrika, engagiert.

Am 2. August 2022 wurde  die Verlobung von Ludwig Prinz von Bayern mit Sophie-Alexandra Evekink bekannt gegeben.

Trivia 
Um Erkennungen in der Öffentlichkeit zu vermeiden, stellt er sich nach eigenen Angaben mit dem Namen Ludwig Bayern oder wahlweise auch mit Ludwig Bayer vor.

Weblinks 
 Profil bei geneall.net
 Website des Projekts Startup Lions
 Brennpunkt Wirtschaft: Prinz Ludwig von Bayern, am 20. Februar 2016 auf münchen.tv (Abgerufen am 30. Juli 2016).
 haus-bayern.com Stammbaum

Einzelnachweise 

Unternehmer (Informationstechnik)
Ludwig Prinz von Bayern
Deutscher
Geboren 1982
Mann